Август Вильгельм Прусский — имя нескольких прусских принцев из династии Гогенцоллернов:

 Август Вильгельм Прусский (1722—1758) — 5-й сын Фридриха Вильгельма I
 Август Вильгельм Прусский (1887—1949) — 4-й сын Вильгельма II